Combs kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Combs,

Frankrike 

 Combs-la-Ville, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,

Storbritannien 

 St Combs, ort, Skottland, Aberdeenshire, 
 Combs, ort, England, Suffolk, 
 Combs, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar